Muliphein oder Muhlifain (von arabisch محلفين, DMG Muḥlifayn, „Stern, auf den man den Eid ablegt“) ist der historische Eigenname der folgenden Sterne:
 Gamma Centauri
 Gamma Canis Majoris